Pompeya, Pompeia o Nueva Pompeya, puede referirse o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antigua Roma y zona actual de Nápoles 
 Pompeya, ciudad romana sepultada en el año 79 tras una erupción del monte Vesubio.
 Pompeya, ciudad moderna en Nápoles, Italia.

Personas 
 Pompeya Plotina, esposa del emperador romano Trajano.
 Pompeya, segunda esposa de Julio César.

Toponimia 
 Pompeia, localidad de Brasil.
 Nueva Pompeya, barrio de Buenos Aires, Argentina.
 Nueva Pompeya, estación proyectada y luego descartada del subterráneo de Buenos Aires.
 Misión Nueva Pompeya, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina.

Astronomía 
 (203) Pompeya, asteroide.

Cinematografía y televisión 
 Pompeya, miniserie de 2007.
 Pompeya, película de 2014.